Els Segadors ("Høstfolkene") er den officielle nationalsang i Catalonien, "historisk nation" i Spanien. Sangen har musik fra 1892, tekst fra 1899 og blev vedtaget som en catalansk nationalang i 1993.

Historie 
Selv om den originale sang af mundtlig tradition dateres tilbage til 1640, er dens nuværende tekst skrevet 1899 af Emili Guanyavents. Han vandt en konkurrence arrangeret af Unió Catalanista politiske parti det år. Musikken blev standardiseret af Francesc Alió syv år tidligere. Sangen er baseret på begivenhederne fra 1640, i løbet af de tredive års krig, kendt som Corpus de Sang, og begyndte Høstfolkskrigen (catalansk: Guerra dels segadors).

Siden begyndelsen af det 20. århundrede er Els Segadors blevet et af symbolerne på catalansk nationalisme og Catalonien selv. Den voksede i popularitet i den anden spanske republik og den spanske borgerkrig.

Efter at have været brugt i flere årtier, og undertiden ud over Cant de la Senyera, som national hymne, officielt bekræftet den 25. februar 1993. Den officielle version går tilbage til 1994.

Teksten på catalansk 

1. vers:

Catalunya triomfant,
tornarà a ser rica i plena.
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba.

Omkvæd
 
Bon cop de falç,
Bon cop de falç,
Defensors de la terra!
Bon cop de falç!

2. vers:

Ara és hora, segadors.
Ara és hora d'estar alerta.
Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines.

Omkvæd

3. vers

Que tremoli l'enemic
en veient la nostra ensenya.
Com fem caure espigues d'or,
quan convé seguem cadenes.

Omkvæd

Noter 

Nationalsange
Catalonien